Kvalserien till Elitserien i ishockey 2003 spelades 19 mars-12 april 2003 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien 2003/2004. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta. Linköpings HC och Brynäs IF försvarade sina platser i Elitserien.

Kvalificerade lag
Från Elitserien (lag 11-12)
Brynäs IF
Linköpings HC
Från Superallsvenskan (lag 1-2)
Hammarby IF
Rögle BK
Från Playoff 2
AIK
Skellefteå AIK

Tabell
Lag 1–2: Kvalificerade för Elitserien
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan

Matcher
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Källor
 Svenska Ishockeyförbundets historiska data (under menyn Divisions > Elitserien > 2002/2003 > Kvalserien till Elitserien)

2003
Sport i Sverige 2003
Ishockeysäsongen 2002/2003